Ledergerber ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ledergerber (* 1991), Schweizer Unihockeyspieler auf der Position des Verteidigers
 Elmar Ledergerber (* 1944), Schweizer Politiker (SP)
 Jonas Ledergerber (* 1993), Schweizer Unihockeyspieler
 Karl Ledergerber (1914–2004), Schweizer Verlagslektor und Schriftsteller
 Pi Ledergerber (* 1951), Schweizer Bildhauer
 Tobias Ledergerber (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler

Siehe auch:
 Gerber (Begriffsklärung)